Ludvík Orleánsko-Braganzský celým jménem Luís Maria Filipe Pedro de Alcântara Gastão Miguel Rafael Gonzaga (26. ledna 1878 Petrópolis – 26. března 1920 Cannes) byl syn brazilské korunní princezny Isabely a jejího manžela Gastona Orleánského (původně francouzského prince) a jako takový byl brazilským princem. Od roku 1908 až do své smrti v roce 1920 byl navíc po své matce následníkem na zrušený trůn brazilského císařství v důsledku rozhodnutí staršího bratra Pedra oženit se proti vůli matky, která jako hlava císařské rodiny se sňatkem nesouhlasila a musel se tak nároku na trůn vzdát ve prospěch mladšího bratra Ludvíka.

Během první světové války sloužil v řadách britské armády ve Flandrech, kde se nakazil zhoubnou formou revmatické nemoci, která podlomila jeho zdraví a v 42 letech zemřel. Před svou smrtí byl za válečné zásluhy vyznamenán ve Francii, Belgii a Spojeném království.

Rodina 
Dne 4. listopadu 1908 se v Cannes oženil s princeznou Marií Piou Bourbonsko-Sicilskou (1878–1973). Spoleně měli 3 potomky:

 Petr Jindřich Orleánsko-Braganzský (13. září 1909 – 5. července 1981), po otcově smrti pretendent brazilského trůnu, ⚭ 1937 Marie Alžběta Bavorská (9. září 1914 – 13. května 2011)
 Ludvík Gaston Orleánsko-Braganzský (19. února 1911 – 8. září 1931), zemřel svobodný a bezdětný
 Pia Maria Orleánsko-Braganzská (4. března 1913 – 24. října 2000), ⚭ 1948 René Jean Marie Nicholas de Nicolay (1910–1954)

Původ

Reference

Související články 
 Orleánsko-braganzská dynastie
 Brazilské císařství

Externí odkazy 
 

Orléans-Braganza
Brazilští princové
Rytíři Řádu čestné legie
Narození v roce 1878
Úmrtí v Cannes
Úmrtí v roce 1920
Muži
Narození 26. ledna
Úmrtí 26. března